Jelenice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Jelenice, Ortsteil von Malý Újezd, Okres Mělník
 Jelenice (Vítkov), Ortsteil von Vítkov, Okres Opava
 Jelenice, Grundsiedlungseinheit von Česká Třebová, Okres Ústí nad Orlicí